Ritzen (althochdeutsch rizzen) steht für:
 ein Trennverfahren (Ritzen und Brechen)
 Stich und Schnitt in der Kunst, dem Buchdruck und der Kartographie
 die Bestimmung der Härte von Gesteinen in der Mineralogie, siehe auch Mohs-Härte
 umgangssprachlich eine Form der Selbstverletzung, siehe Selbstverletzendes Verhalten

Ritzen ist der Familienname von
 Jo Ritzen (* 1945), niederländischer Ökonom und Politiker
 Peter Ritzen (* 1956), belgischer Pianist, Komponist und Dirigent

Ritzen ist der Ortsname von
 einem Ortsteil des Marktes Weitnau im Landkreis Oberallgäu
 Ritzen (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gravur, eine handwerklich-künstlerische Technik